Гуахи́ра (, гуах. Mma'ipakat Wajiira) — один из департаментов Колумбии. Располагается на северо-востоке страны и занимает большую часть полуострова Гуахира. Омывается Карибским морем и граничит с Венесуэлой. Административный центр — город Риоача.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Гуахира

Департаменты Колумбии